La Serie Mundial de 1912 fue disputada entre New York Giants y Boston Red Sox.

El equipo de Boston resultó ganador al vencer en la serie por 4 partidos a 3.

Desarrollo

Juego 1

Juego 2

Juego 3

Juego 4

Juego 5

Juego 6

Juego 7

Juego 8

Véase también 
 Anexo:Series Mundiales
 Temporada 1912 de las Grandes Ligas de Béisbol

Referencias

1912
Estados Unidos en 1912
Deporte en 1912